Sterlingkrise
 1931: siehe Goldstandard#Die Sterlingkrise (1931)
 1976: siehe Pfund Sterling

Siehe auch:
 Im Juni 1972 kam es zu einer Pfundkrise, in deren Rahmen die britische Regierung aus der Währungsschlange ausschied und dazu überging, den Kurs des Pfund frei floaten zu lassen.

 Schwarzer Mittwoch – eine Spekulation gegen das Britische Pfund im September 1992. Sie zwang Großbritannien, am 16. September 1992 aus dem Europäischen Währungssystem (EWS) auszuscheiden.